Euippé (görög betűkkel Ευίππη) több mitikus vagy legendás ókori görög nő neve. A név jelentése: „jó kanca”.
 Euippé, Danaosz és Polükszó leánya, valamint azonos néven Apollodórosznál Danaosz és egy „etióp nő” leánya
 Euippé, Danaosz egy másik leánya, Agriosz oineuszi király felesége
 Euippé, Thea, Kheirón leánya kapta ezt a nevet Poszeidóntól, amikor kancává változtatta. Aiolosztól született leánya Hippé (vagy Melanippé)
 Paióniai Euippé, Pierosz anyja
 Euippé, Türimmasz dodonai király leánya
 Euippé, Leukón leánya, Eteoklész orkhomenoszi király felesége